Рапов — русская фамилия.

Известные носители:
 Рапов, Михаил Александрович (1912—1978) — российский писатель и краевед.
 Рапов, Олег Михайлович (1939—2002) — его сын, российский историк.